Ковин:
  — город в Сербии.
 Ковин (община) — община в Сербии.
  — крепость в Сербии, в общины Приеполе.
 Ковин, Владимир Александрович — спортсмен.
 Ковин, Михаил Андреевич (1900—?) — полковник инженерных войск (1938).